

Хронологическая таблица

Примечания

Ссылки 
 Campeonato de la República de Panamá

Панама
Чемпионаты Панамы